S-Bahn Freiburg steht für:
 Breisgau-S-Bahn, S-Bahn der deutschen Stadt Freiburg 
 RER Fribourg/Freiburg, S-Bahn der Schweizer Stadt Freiburg